Al Circuit de Nürburg (alemany: Nürburgring, de vegades escrit Nuerburgring), situat a Nürburg, s'hi celebra actualment la GP2.

El circuit original es va construir com a circuit de proves de les marques alemanyes d'automòbils. La construcció del circuit, dissenyat per Otto Creutz, es va iniciar al setembre de 1925. En aquesta època existia un únic traçat de 28,3 km (17,5 milles terrestres) de 6,7 m d'ample i estava format per dues seccions, la secció sud, Südschleife, de 7,5 km, i la secció nord, Nordschleife, de 22,8 km. El primer Campionat Mundial de Motociclisme s'hi va disputar en aquest circuit (ring) el 19 de juny de 1927 i un mes més tard, el primer Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1.

En el gran premi es fan un total de 60 voltes donant com a resultat un total de 308,863 km que recorren els monoplaces.

El circuit té una longitud de 5.148 m de pista.

Cal recordar que la fórmula 1 va córrer durant molts anys, concretament fins al tràgic accident de Niki Lauda el 1976, al circuit del Nordschleife, que feia 23 quilòmetres, i que suposava un gran repte per als pilots d'aleshores, amb uns 176 revolts i canvis de rasant espectaculars.

Nürburgring
Nürburgring
Nürburgring
Nürburgring
Circuits de motociclisme de velocitat
Motociclisme a Alemanya
Esport a Renània-Palatinat